Bom Jesus do Tocantins (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Bom Jesus do Tocantins (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins